Монтго́мери () — город () в США, в округе Ориндж штата Нью-Йорк. Население —  человек (2010).

История 
История города начинается с патента Генри Вилеману (), который в 1710 году стал первым поселенцем. Он был первым из группы палатинских немцев, которые эмигрировали и заселили землю вокруг того места, где сейчас находится Монтгомери.

Первоначально город был основан как Ганновер в 1772 году, но был переименован в Монтгомери в 1782 году.

Община Монтгомери была образована в 1810 году путем инкорпорирования его в поселение, а в 1855 году также была включена община Уолден (Walden). Мейбрук (Maybrook) был последней деревней, которая была включена в 1926 году.

Демография 

Согласно переписи 2010 года, в городе проживало  человек в  домохозяйстве в составе  семей.

Расовый состав населения:

К двум или более рас принадлежало 2,8 %. Доля испаноязычных составляла 14,0 % от всех жителей.

По возрастным диапазоном населения распределялось следующим образом: 25,7 % — лица моложе 18 лет, 63,1 % — лица в возрасте 18-64 лет, 11,2 % — лица в возрасте 65 лет и старше. Медиана возраста жителя составляла 38,6 года. На 100 лиц женского пола в городе приходилось 94,9 мужчин; на 100 женщин в возрасте от 18 лет и старше — 92,6 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство составил 89 612 доллара США (медиана — 75 587), а средний доход на одну семью — 98 991 доллар (медиана — 85 329). Медиана доходов составляла 60 435 долларов для мужчин и 43 693 доллара для женщин. За чертой бедности находилось 7,6 % лиц, в том числе 8,7 % детей в возрасте до 18 лет и 11,3 % лиц в возрасте 65 лет и старше.

Гражданское трудоустроено население составляло 11885 человек. Основные области занятости: образование, здравоохранение и социальная помощь — 26,7 %, розничная торговля — 12,6 %, ученые, специалисты, менеджеры — 11,0 %.

Источники

См. также 
Ориндж (округ, Нью-Йорк)

Города штата Нью-Йорк
Населённые пункты округа Ориндж (Нью-Йорк)